Arab – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Arab – miejscowość w południowej części stanu Missouri
 Arabowie – naród pierwotnie zamieszkujący Półwysep Arabski
 Arab – jedna z ras koni gorącokrwistych
 Arab – poemat Juliusza Słowackiego
 Gabriel „Arab” Al-Sulwi – polski raper